Album kan syfta på:

 Fotoalbum – en pärm där man samlar fotografier.
 Musikalbum – ett format för att paketera och distribuera ett antal musikstycken
 Seriealbum – en publikation med tecknade serier
 Album (musikalbum av Girls) – den amerikanska gruppen Girls debutalbum
 Album (musikalbum av Public Image Ltd) – ett musikalbum av Public Image Ltd
 Album (musikalbum av Quorthon) – ett musikalbum av Thomas Forsberg från Bathory
 Album (musikalbum av Joan Jett) – ett musikalbum av den amerikanska gruppen Joan Jett & The Blackhearts
 Album (musikalbum av Albin Gromer) – ett musikalbum av den svenske artisten Albin Gromer

de:Album#Siehe auch